Марианна фон Мартинес, также Марианна Мартинес, Ана Каталина Мартинес или Нанетт Мартинес (, , , ; 4 мая 1744, Вена, Священная Римская империя — 13 декабря 1812, Вена, Австрийская империя) — австрийский композитор, клавесинист и сопрано.

Биография 
Отец Марианны Мартинес был церемонийме́йстер нунция в Вене и друг итальянского либреттиста и драматурга Пьетра Метастазио.
Метастазио поощрял обучение Марианны Мартинес, особенно в литературе и музыке. Кроме того, Марианна получила уроки от Йозефа Гайдна и Джузеппе Бонно. Она была знакома  с важными личностями в политике, культуре и обществе. Между прочим, она играла для императрицы Марии Терезии. По крайней мере раз в неделю она давала музыкальные вечера в своем доме.
До смерти Марианна Мартинес жила со своей сестрой. Метастасио умер в 1782 году и оставил свое состояние сестрам.

Сочинения 
 2 оратории
 4 Мессы
 6 мотеток
 3 сонаты для клавесина
 1 клавишный концерт
 1 симфония
 различные кантаты

Литература 
Godt, Irving, Marianna in Italy: The International Reputation of Marianna Martines, The Journal of Musicology, vol. XII/4, 1995.(по-английски)
 А. Шитикова: Вольфганг Амадей Моцарт. Глава Среди Венской аристократии. Издательство Litres, 2017, страница 55. ISBN 9785457722606.

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся 4 мая
Родившиеся в 1744 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Вене
Умершие 13 декабря
Умершие в 1812 году
Музыканты по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Композиторы Австрии
Композиторы XVIII века
Сопрано
Похороненные на кладбище Святого Марка